In 1981 werd de derde editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Bamako, Mali. Op dit toernooi won het elftal van Guinee door in de finale het thuisland Mali te verslaan. In de reguliere speeltijd stond het 0–0. Guinee won uiteindelijk na strafschoppen. Senegal werd derde. Zij wonnen in de troostfinale van Kaapverdië.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Walk-over, Mauritanië wint de wedstrijd met 1–0

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Wedstrijd om vijfde plek

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1981
Voetbal in Mali
Sportevenement in Mali